La seguente tabella elenca tutte le stelle della Nomenclatura di Bayer designate da lettere greche.

Se esistente al posto della suddetta denominazione viene riportato il nome comune (ad esempio Aldebaran al posto di Alfa Tauri). Le abbreviazioni sono segnate negli altri casi (ad esempio ε And al posto di Epsilon Andromedae).

Bayer, Tabella delle stelle della nomenclatura di